În timpul  celui de-al doilea război mondial au avut loc patru conferințe la Moscova ale Aliaților. Premierii guvernelor aliate sau funcționari de prim rang ai guvernelor Angliei, Uniunii Sovietice și SUA au luat parte la sus-numitele conferințe. 

 Prima conferință de la Moscova , 29 septembrie – 1 octombrie 1941. Averell Harriman și Beaverbrook s-au întâlnit cu Iosif Vissarionovici Stalin pentru a asigura Uniunea Sovietică cu privire la ajutorul și sprijinul anglo-american în lupta comună împotriva Germaniei Naziste. 
  A doua conferință de la Moscova , 12 – 17 august 1942. Winston Churchill, Harriman și  Stalin au făcut planuri cu privire la  campania nord-africană și au discutat deschiderea celui de-al doilea front din Europa printr-o debarcare în Franța.
  A treia conferință de la Moscova , 18 octombrie – 11 noiembrie 1943. După întâlnirea miniștrilor de externe Anthony Eden, Cordell Hull și Viaceslav Molotov a fost dată publicității  „Declarația de la Moscova”. Tot aici s-a luat hotărârea pentru crearea Comisiei Consulative Europene. 
  A patra conferință de la Moscova , 9 octombrie 1944. S-au întâlnit Stalin, Churchill, Eden și Molotov și au discutat despre sferele de înfluență din Europa Răsăriteană și din Balcani (Acordul Churchill-Stalin de procentaj). 
Conferința de la Moscova a miniștrilor de externe,  16 – 26 decembrie 1945. Au participat americanul James F. Byrnes, britanicul Ernest Bevin și sovieticul Viaceslav Molotov. Au fost discutate problemele ocupației, restabilirii păcii și a altor probleme din Orientul Îndepărtat.